Пески () — село,
Песковский сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322684901. Население по переписи 2001 года составляло 2509 человек.

Является административным центром Песковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Шевченки и
Яремовщина.

Географическое положение 
Село Пески находится на левом берегу реки Сула, в месте впадения в неё реки Артополот,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположен город Заводское,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Песочки,
на противоположном берегу — село Гаевщина.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Через село проходит железная дорога, станция Лохвица.

История 
 1092 — первое упоминание как село Песочень.
 1600 — упоминается под названием Пески.

Экономика 
 Червонозаводское свеклохозяйство, ООО
 Филиал «Полтавнефтепродукт», ОАО.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Дом культуры.
 Больница.

Известные люди 
 Матвиенко, Николай Ефимович (1914—1990) — Герой Советского Союза.
 Шульга Василий Павлович (1903—1989) — Герой Советского Союза, родился в селе Пески.

Примечания